Хоккейная Лига чемпионов 2008/09 — первый розыгрыш Хоккейной Лиги чемпионов, проводимый под эгидой ИИХФ с 12 сентября 2008 года по 28 января 2009 года.
Из-за ограниченного времени на подготовку, в первом сезоне, выступали только 14 команд из 7 лиг, имеющих наивысший рейтинг ИИХФ. По четыре команды ведущих чемпионатов (российский, чешский, шведский и финский) сразу начинали турнир с предварительного раунда. Команды от лиг, занимающих на 5-7 позициях (словацкая, швейцарская и немецкая), выставляли по две команде, одна из которых начинала с предварительного раунда, а другая с квалификации.

Победителем Хоккейная Лиги чемпионов 2008/2009 стал швейцарский клуб «Цюрих Лайонс», одолевший в финальной серии магнитогорский «Металлург». Как победитель «Цюрих Лайонс» получил право сыграть в Кубке Виктории 2009 года.

Участвующие команды 

В Хоккейной Лиги чемпионов 2008/09 приняли участие 14 команд из 7 стран. 11 команд начинали с предварительного раунда, 3 с квалификации. Все команды, участвующие в турнире являлись чемпионами, вице-чемпионами или победителями регулярных чемпионатов своих стран. В том случае, если победитель регулярного сезона выиграл также и плей-офф, то в Лиге чемпионов принимал участие клуб, занявший второе место по итогам регулярного сезона. Также в лиге участвовал «Металлург» Магнитогорск — победитель Кубка европейских чемпионов 2008 года.

Предварительный раунд:

Квалификация:

Финансирование

Бюджет турнира 

Каждая команда-участница должна была гарантированно по 300 000 евро, победитель турнира получил 1 000 000 евро призовых. Призовые выплаты также полагались победителям матчей группового этапа (в размере 50 000 евро за одну победу), полуфиналистам турнира (200 000 евро) и финалисту розыгрыша (500 000 евро).

Всего за сезон должно было быть распределено 10 000 000 евро, что станет крупнейшим призовым фондом за всю историю европейских клубных хоккейных соревнований.

Бюджеты клубов-участников 

Некоторые клубы приурочили к участию в Лиге чемпионов серьёзное увеличение объёмов бюджетов. Так «Линчёпинг» увеличил размер клубного бюджета с 3 миллионов до 10 миллионов долларов

Наибольшими финансовыми ресурсами среди участников турнира обладали клубы из КХЛ «Салават Юлаев» и «Металлург» Магнитогорск, чьи бюджеты на сезон 2008/2009 по оценке экспертов составляют 50 и 45 миллионов долларов соответственно. Соответственно официальные зарплатные ведомости на 3 октября 2008 года составляли: для клуба из Уфы — 533 451 689 рублей (что составляет приблизительно $21,4 млн.), для магнитогорской команды — 489 553 925 рублей ($19,65 млн.).

Квалификация 

Матчи квалификации проходили с 12 по 14 сентября 2008 года в Нюрнберге, Германия. Победитель группы выходил в предварительный раунд.

Время местное (UTC+2).

Предварительный раунд 

Жеребьёвка групповой стадии прошла 25 апреля 2008 года в Цюрихе, Швейцария. Двенадцать команд были разбиты с помощью жребия на четыре группы по три команды. Игры в группах проходили в два круга. Победители групп выходили в полуфинал.

Группа A 

Время местное.

Группа B 

Время местное.

Группа C 

Время местное.

Группа D 

Время местное.

Полуфинал 
Каждый полуфинал представляет собой двухматчевый поединок. Преимущество проведения второго матча на домашней арене получали команды, имеющие лучшие показатели по результатам выступления в предварительном раунде.

Время местное.

Дополнительная серия буллитов

Металлург Магнитогорск выиграл серию 2:1 (по буллитам)

Время местное.

Цюрих Лайонс выиграл серию 2:0

Финал 
Финал также являлся двухматчевым поединком. Преимущество проведения второго матча на домашней арене получала команда, имеющая лучшие показатели по результатам выступления на групповой стадии. Победителем Хоккейной Лиги чемпионов 2008/2009 стал швейцарский клуб «Цюрих Лайонс».

Время местное.

Цюрих Лайонс выиграл серию 1:0 и стал победителем Хоккейной Лиги чемпионов 2008/2009

Статистика

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

Хоккейная Лига чемпионов (2008-2009)
2008 год в хоккее
2009 год в хоккее